James Frazer Stirling (n. 22 aprilie 1926 – d. 25 iunie 1992) a fost un arhitect britanic, apreciat pe larg ca fiind unul dintre cei mai importanți joben și influent arhitecți ai celei de-a doua jumătăți a seocolului al XX-lea.

Partenerii profesionali ai lui Stirling au fost James Gowan, între 1956 și 1963, și Michael Wilford, între 1971 și 1992.

Biografie timpurie și educație 

Stirling studied architecture from 1945 until 1950 at the University of Liverpool, where Colin Rowe was his teacher.

Carieră 

In 1981, Stirling was awarded the Pritzker Prize.

Deces și moștenire 

Cu trei zile după anunțarea nominalizării sale pentru his knighthood, Stirling was hospitalised in London with a painful hernia. What should have been a straightforward operation went wrong and Stirling's condition deteriorated considerably. He was able to see his family before sinking into a coma. Stirling died on 25 June 1992. In accordance with his wishes, his ashes are buried near to his memorial in the narthex at Christ Church Spitalfields. Stirling's sudden passing was considered a great tragedy for architecture; the Italian architect and critic Vittorio Gregotti wrote in "Casabella" magazine that "from now on, everything will be more difficult".

Proiecte notabile 

 1958 London: Flats at Ham Common (with James Gowan)
 1959 Leicester University: Faculty of Engineering (with James Gowan)
 1961 London: Camberwell School Assembly Hall
 1964 St Andrews University: Andrew Melville Hall of Residence
 1968 Cambridge University: Faculty of History
 1971 Oxford University: The Queen's College, Florey Building
 1972 Haslemere, Surrey: Training Centre for Olivetti (extension)
 1976 Runcorn: Southgate social housing (demolished)
 1981 Berlin: Wissenschaftszentrum (Social Science Research campus)
 1984 Stuttgart: Neue Staatsgalerie
 1984 Cambridge Massachusetts: Harvard University, Fogg Museum Sackler Galleries (extension)
 1987 London: Tate Britain, Clore Galleries (extension)
 1989 Paris: Bibliothèque de France (unsuccessful competition entry)
 1997 London: offices and retail at No 1 Poultry, London EC3 (completed posthumously)

Bibliografie 

 James Stirling: Buildings and Projects 1950–1974 (1975) Verlag Gerd Hatje (edited and designed by Léon Krier)
 James Stirling: Buildings and Projects Peter Arnell and Ted Bickford, introduction by Colin Rowe (1993) Rizzoli
 James Stirling, Michael Wilford and Associates: Buildings and Projects, 1975-1992 Michael Wilford and Thomas Muirhead (1994), Thames and Hudson, ISBN 0-500-34126-5
 Big Jim: The Life and Work of James Stirling  Mark Girouard (1998, 2000), Chatto & Windus, London, ISBN 07011-62473
 Sweet Disorder and the Carefully Careless: Theory and Criticism in Architecture Robert Maxwell (1997), Princeton Papers on Architecture (includes essays on James Stirling)
 James Stirling/Michael Wilford Robert Maxwell (1999), Studio Paperback
 Jim Stirling and the Red Trilogy: Three Radical Buildings Alan Berman, ed. (2010), Frances Lincoln Ltd.
 James Frazer Stirling: Notes from the Archive Anthony Vidler (2010), Yale Center for British Art

Referințe

Legături externe 

 James Stirling on the Pritzker Prize website 
 James Stirling archive at the Canadian Centre for Architecture

Nașteri în 1926
Nașteri pe 22 aprilie
Decese în 1992
Decese pe 25 iunie
Oameni din Glasgow
Absolvenți ai University of Liverpool
Arhitecți moderniști
Arhitecți scoțieni
Fellows of the Royal Institute of British Architects
Laureați ai premiilor Pritzker